Eridanus-Zwerggalaxie bezeichnet:

 Eridanus-II-Zwerggalaxie
 Eridanus-III-Zwerggalaxie